Esta é uma lista das personagens de Son Of The Beach.

Notch

 Intérprete: Timothy Stack

"Notchibald "Notch" Johnson" é um salva-vidas atrapalhado e muito divertido. Ele apresenta tendências homossexuais que ate num dos episodios mostraram a grafiti numa parede a frase "Notch Is Gay" (em português: "Notch é gay"). Um dos vilões da série tem uma atracção homossexual por ele e sempre lhe pergunta: "Notch, are you gay?" (em português: "Notch és gay?"), e ele responde: "No" (em português: Não) e o vilão diz também não. Tem atracção correspondida por Kim.

Kim

Intérprete: Kim Oja

"Kimberlee "Kim" Clark" é uma salva-vidas da Snow Patrol Force 30 (SPF 30) (em Portugal: Esquadrão 30. Tem uma atracção enorme por Notch e não esconde isso de ninguem. Num dos episódios ela beijou-lhe e ele ficou com uma errecção e disse que tinha um pau de madeira nos calções. Mas no episodio "Penetration Island" ela ficou apaixonada por um dos penetradores do reality-show, mas, mais tarde ele disse que era gay. Ela é a mais inteligente do grupo e sempre que um deles diz uma estupidez ela olha para ele(a) com uma expressão facial estranha. Ela era a espia da Presidente Anita Massenguil (S1,E1: With Sex You Get Egroll) para a ajudar a destruir Notch e o seu grupo mas ela decidiu tornar-se amiga deles.

B.J.

Intérprete: Jamie Bergman

"B.J. Cummings" é uma salva-vidas da Snow Patrol Force 30. Ela é um pouco burra e ela assumiu isso no episódio "Fanny And The Professor" quando Notch disse que teve uma ideia. Ela é namoradeira e a melhor amiga de Jamaica. Já namorou com um Padre que tinha abandonado a igreja para ficar com ela, mas mais tarde lhe deixou pois ele levou um tiro que foi defendido por uma bíblia e acreditou que isso foi um sinal de Deus para ele não sair da igreja. O tiro era para o Notch, mas depois a Kimberlle se pôs a frente dele, e de seguida B.J. se poôs a frente dela e ele se pôs a frente da B.J.

Jamaica

Intérprete: Leila Arcieri

"Jamaica St. Croix" é uma salva-vidas da praia de Malibu Adjacent do Snow Patrol Force 30. Ela é uma mulher negra, independente e orgulhosa. Ela fala de forma que as negras falam nos filmes e faz referências ao Guetto. É a melhor amiga de B.J. e acredita em Jesus e Deus.

Chip

Intérprete: Ronald Kickinger

"Chip Romell" é um salva-vidas da fictícia praia de Malibu Adjacent e faz parte do grupo de salva-vidas comandado por Notch Johnson o Snow Patrol Force 30. Ele é musculado e anda sempre sem camisa. A Presidente Anita Massengil e o seu filho gay sentem atracção por ele e tentam sempre chegar até ele para lhe tocarem e acariciarem.

Presidente Anita Massengil

Intérprete: Lisa Banes

"Anita Massengil" ou "Presidente Anita Massengil" é a Presidente da Malibu Adjacent e tenta sempre com o seu filho e sem sucessos, destruir o Snow Patrol Force 30 ou Esquadrão 30. Sente ódio por todos eles principalmente por Notch, mas num dos episódios ela dormiu com o clone de Notch e disse que adorou. Adora Chip. Kimberlee já foi uma espiã dela. Já dormiu com o vagabundo Chappy (não creditado) a pensar que era Chip.

Cody
Intérprete: Jason Hopkins

"Cody Massengil (não creditado) é o filho gay da Presidente Anita Massengil. Sente-se atraído por Chip. Num dos episódios, foi salva-vidas.

Steve, The Dog
Intérprete: Michael Berensen''

"Lt. Steve Andrew" é o cão da Snow Patrol Force 30. Adora trepar as pernas das pessoas.

Spank The Monkey

Intérprete: Lou Rosenthal"Spank The Monkey'''" (em Portugal: Falos) é o macaco da Snow Patrol Force 30 que só apareceu uma vez que foi no episódio "Penetration Island"

Listas de personagens televisivos